Come Clean (film), een korte film met Laurel en Hardy uit 1931
 Come Clean (boek), een boek van Terri Paddock
 Come Clean (Curve), een muziekalbum van Curve
 Come Clean (Dwarves), een muziekalbum van Dwarves
 Come Clean (Puddle of Mudd), een muziekalbum van Puddle of Mudd
 Come Clean (Hilary Duff), een single van Hilary Duff uit 2004
 Come Clean (Jeru the Damaja), een single van Jeru the Damaja uit  1993